Naselja u BiH:
 Šabići (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo
 Šabići (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša
 Šabići (Bugojno, BiH), bivše samostalno naselje u općini Bugojno